Toponímia:
 Calders, municipi del Bages
 Cauders de Conflent, municipi del Conflent
 Baronia de Calders
 Castell de Calders, fortificació medieval al municipi de Calders 
 Illa d'en Calders, illot d'Eivissa, vegeu illots de les Balears i les Pitiüses
 Riu de Calders, afluent del riu Bergantes a la comarca dels Ports (País Valencià)
 Riu Calders, afluent del Llobregat que discorre per les comarques del Moianès i del Bages (Catalunya)
 Monistrol de Calders, municipi del Bages
 Sant Vicenç de Calders, entitat de població al municipi del Vendrell (el Baix Penedès)
 Estació de Sant Vicenç de Calders, veïnat del Vendrell
 Biografies: Pere Calders i Rossinyol, escriptor i dibuixant